Csehország
Přílepy, település a Kroměříži járásban
Přílepy, település a Rakovníki járásban